

Wydarzenia 

 Europa
 Pierwsze odnotowane starożytne igrzyska olimpijskie. W biegu prostym zwyciężył Koroibos z Elidy.
 Bliski wschód
 Urartyjczycy założyli miasto Argisztihinili.
 Azja
 Protomongolskie plemiona Róng () najechały na chińskie miasto Quanqiu ().